Begraafplaats Zijlpoort, begraafplaats in Leiden
Oude Zijlpoort, voormalige stadspoort in Leiden.
Zijlpoort (Haarlem), voormalige stadspoort in Haarlem
Zijlpoort (Leiden), stadspoort in Leiden